Krzyżanowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Krzyżanowice (Bochnia), Dorf der Gmina Bochnia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Krzyżanowice (Gorzów Śląski), Dorf der Gmina Gorzów Śląski in der Woiwodschaft Opole
 Krzyżanowice (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Krzyżanowice (Wisznia Mała), Dorf der Gmina Wisznia Mała in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Krzyżanowice Dolne
 Krzyżanowice Średnie